Клектон:

 Клектон-он-Си — приморский город в восточной части графства Эссекс, Англия.
 Клектонская культура — археологическая культура нижнего палеолита, существовавшая на территории Западной Европы около 550—475 тыс. лет назад.
 Клектон (футбольный клуб) — футбольный клуб из города Клектон-он-Си.